Označení vz. 52 se může vztahovat na více druhů výzbroje bývalé Československé armády:
 pistoli vz. 52 
 pušku vz. 52
 lehký kulomet vz. 52